

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Эстафета 4 х 400 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 19—20.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

16 команд-участниц  разбиты на 3 забега по 5—7 команд, в финал выходят две лучшие команды в каждом забеге плюс две по лучшему времени.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Состав команд

Примечания